Osiedle Jana III Sobieskiego w Oławie
 Osiedle Jana III Sobieskiego w Poznaniu
 Osiedle Jana III Sobieskiego we Wrocławiu
 Osiedle Jana III Sobieskiego w Słupsku

Zobacz też:
 Ulica Jana III Sobieskiego

Jana III Sobieskiego